Siwa Przełęcz – przełęcz w polskich Tatrach Zachodnich
 Siwa Przełęcz – przełęcz w słowackich Tatrach Wysokich